Gukassow ist der Familienname folgender Personen:

 Abram Ossipowitsch Gukassow (1872–1969), russischer Unternehmer und Mäzen
 Pawel Ossipowitsch Gukassow (1858–1937), russischer Unternehmer